

Prénom 
Éverton est un prénom brésilien.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Everton (1959-), de son vrai nom Everton Nogueira, est un footballeur brésilien
 Everton (1983-), de son vrai nom Everton Ramos da Silva, est un footballeur brésilien
 Éverton (1986-), de son vrai nom Éverton Leandro dos Santos Pinto, est un footballeur brésilien
 Éverton (1988-), de son vrai nom Éverton Cardoso da Silva, est un footballeur brésilien

Autre 
 Éverton Lopes (né en 1988), boxeur brésilien ;
 Éverton Ribeiro (né en 1989), footballeur international brésilien ;
 Everton Weekes (né en 1925), joueur barbadien de cricket.

Pseudonyme 
 Francis Everton, pseudonyme de Francis William Stokes (1883-1956), auteur britannique de roman policier.

Toponyme 

  est un district de la ville de Liverpool en Angleterre. 
 Everton, un petit village et une paroisse civile du Central Bedfordshire, en Angleterre.
 Everton, un village de la paroisse civile de Hordle, dans le comté de Hampshire, en Angleterre.
 Everton, une ville du Victoria en Australie.
 Everton, une municipalité de l'État de l'Arkansas aux États-Unis.
 Everton, une ville du comté de Dade, dans le Missouri, aux États-Unis.

Sport 
 Everton Football Club, club anglais de football basé dans le district de Liverpool du même nom
 Everton Ladies Football Club, la section féminine du précédent
 Everton Tigers, club de basket-ball détenu par Everton FC
 Everton de Viña del Mar, club chilien de football

Voir aussi 
 Ewerthon